Moussa Sylla puede referirse a varias personas:

 Moussa Sylla (1982-), baloncestista francés,
 Moussa Sylla (1988-), futbolista guineano,
 Moussa Sylla (1989-), futbolista marfileño,
 Moussa Sylla (1999-), futbolista francés.
 Moussa Sylla (1999-), futbolista franco-senegalés